Lobbessteht für:

 Lobbes, Stadt in der Provinz Hennegau, Belgien
 Abtei Lobbes, ehemalige Benediktinerabtei in der Stadt Lobbes, Provinz Hennegau, Belgien

Lobbes ist der Familienname folgender Personen:

 Ermin von Lobbes († 737),  Abtbischof von Lobbes
 Folcuin von Lobbes († 990), Abt von Lobbes
 Hans Lobbes (1896–1965), deutscher Polizeibeamter und SS-Führer
 Heriger von Lobbes (um 940–1007) Geistlicher und Komponist, Abt der Abtei Lobbes
 Landelin von Lobbes († 686), Klostergründer und Abt im Hennegau, siehe Landelin von Crespin
 Marcus Lobbes, deutscher Theaterregisseur
 Ursmar von Lobbes (644–713), Benediktiner, Abt, Chorbischof und Missionar